Existen varias salas teatrales que llevan el nombre del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez:
 Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, Uruguay;
 Teatro Florencio Sánchez de Montevideo, Villa del Cerro, Montevideo, Uruguay;
 el antiguo Teatro Florencio Sánchez de Rivera, Uruguay;
 Teatro Florencio Sánchez de Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Referencias